Locomotiva FFS Re 4/4 I
Locomotiva FFS Re 4/4 II
Locomotiva FFS Re 4/4 III
Locomotiva FFS Re 4/4 IV
Locomotiva FFS Re 4/4 V
Locomotiva FFS Re 4/4 VI